Тиест — в древнегреческой мифологии сын Пелопа и Гипподамии, брат Атрея, отец Эгисфа.
 (14792) Тиест — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.